

Населені пункти та їхні частини
 Вулька-Смоляна — село в гміні Брохув Сохачевського повіту Мазовецького воєводства
 Вулька-Смоляна — село в гміні Смикув Конецького повіту Свентокшиського воєводства
 Вулька-Смоляна — частина села Ксенжа-Вулька в гміні Пенчнев Поддембицького повіту Лодзинського воєводства

Примітки